Galeotti ist der Familienname folgender Personen:

 Bethany Joy Galeotti (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Songschreiberin und Schriftstellerin, siehe Bethany Joy Lenz
 Cesare Galeotti (1872–1929), italienischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Henri Guillaume Galeotti (1814–1858), französisch-belgischer Botaniker
 Mark Galeotti (* 1965), britischer Historiker
 Stefano Galeotti (1723–um 1790), italienischer Komponist und Cellist